Михаил Кондратьевич Шляхтенко (1899—1953) — заместитель начальника Управления особых отделов (УОО - 2-е управление) НКВД СССР, затем начальник штаба группы советских оккупационных войск в Германии, генерал-майор интендантской службы (1943).

Биография 
Из зажиточной крестьянской семьи. В 1909 окончил трёхклассное училище. До 1910 работал в хозяйстве отца, далее мальчик-ученик, чёрнорабочий, продавец в портняжной мастерской Норденштлена и магазина Ремезова в Петрограде с 1910 по 1916. В царской армии с 1916 по 1918 рядовой сапёрного лейб-гвардии полка, писарь-ефрейтор третьего железнодорожного батальона. В Рабоче-Крестьянской Красной Армии машинист-делопроизводитель, адъютант военного комиссара Невельского уезда и Витебского губернского конного запаса, помощник командира роты полка железнодорожной обороны Западного фронта, адъютант Отдельного батальона при Псковской губернской ЧК. Учился в Высшей тактической школе РККА с 1922 по 1923.

В органах ОГПУ-НКВД помощник командира 6-го отдельного пограничного батальона ОГПУ в Пскове с 1923 по 1924, командир роты первой пограншколы ОГПУ с 1924 по 1925, помощник начальника 9-го погранотряда ОГПУ в Пскове с 1925, помощник начальника Первой пограншколы по учебно-строевой части с 1925 по 1927, начальник контрольно-разведывательного отдела Мурманского губернского отдела ГПУ с 1927, начальник агитационно-пропагандистского отделения политического отдела Управления пограничной охраны и войск ГПУ ПП ОГПУ по Ленинградскому военному округу с 1928 по 1931, начальник политотдела УПВО НКВД Закавказской социалистической советской республики с 1934 по 1937, начальник политотдела УПВО НКВД УССР с 1937 по 1938, начальник 4-го отдела 2-го Управления НКВД СССР в 1938, заместитель начальника 4-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР по июнь 1939. Уволен из НКВД 19 июня 1939. Пенсионер по инвалидности до 6 сентября 1939.

Далее, начальник по политической части центрального управления ВОХР и ПВО народного комиссариата речного флота СССР до февраля 1941 года. В РККА с июня 1941 как начальник тыла 3-й резервной армии, заместитель командующего 3-й резервной армии по тылу, заместитель командующего 48-й армии по тылу, начальник штаба по тылу Первого Белорусского фронта, начальник штаба группы советских оккупационных войск в Германии, заместитель начальника советской военной академии в Саксонии. Также окончил Высшие курсы усовершенствования политсостава РККА в городе Белебей в октябре 1942. После годичного лечения в военном госпитале с октября 1949 уволен в отставку 7 октября 1950.

Похоронен на Введенском кладбище (11 уч.).

Звания 
 бригадный комиссар, 19.03.1936;
 дивизионный комиссар, 08.04.1938;
 генерал-майор интендантской службы, 01.09.1943.

Награды 
 орден Красной Звезды, 14.02.1936;
 медаль «XX лет РККА», 22.02.1938;
 орден Кутузова 2-й степени, 06.04.1945;
 орден Отечественной войны 1-й степени, 16.09.1945;
 орден Ленина;
 3 ордена Красного Знамени;
 орден Трудового Красного Знамени;
 орден Богдана Хмельницкого 1-й степени;
 орден Грюнвальда 3-го класса (Польша);
 5 советских медалей;
 2 польские медали.

Литература 
 М. К. Шляхтенко // Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД, 1934—1941: Справочник / О-во «Мемориал» и др.; Под ред. Н. Г. Охотина и А. Б. Рогинского — М.: Звенья, 1999. — 504 с. — ISBN 5-7870-0032-3;
 Наумов Л. А. «Кровавый карлик» против «Вождя народов». Заговор Ежова. Изд-во: Эксмо, Яуза, серия: Сталинский ренессанс, 2009. ISBN 978-5-699-29976-8.

Примечания

Ссылки 
 Центр генеалогических исследований
 Биография на сайте generals.dk
 Новости краеведения Пскова

Сотрудники НКВД
Похороненные на Введенском кладбище